Sylvain Lucien Blouin (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 || Titan de Laval || LHJMQ ||28 ||0 ||0 ||0 ||23 ||9 ||0 ||0 ||0 ||35
|- 
|1992-1993 || Titan de Laval || LHJMQ ||68 ||0 ||10 ||10 ||373 ||13 ||1 ||0 ||1 ||66
|-
|1993 || Titan de Laval || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||0 ||2 ||2 ||14 
|-
|1993-1994 || Titan de Laval || LHJMQ ||62 ||18 ||22 ||40 ||492 ||21 ||4 ||13 ||17 ||177 
|- 
|1994 || Titan de Laval || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||0 ||2 ||2 ||30
|-  
|1994-1995 || Wolves de Chicago || LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 || Checkers de Charlotte || ECHL ||50 ||5 ||7 ||12 ||280 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|- 
|1994-1995 || Senators de Binghamton || LAH ||10 ||1 ||0 ||1 ||46 ||2 ||0 ||0 ||0 ||24
|- 
|1995-1996 || Senators de Binghamton || LAH ||71 ||5 ||8 ||13 ||352 ||4 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|1996-1997 || Senators de Binghamton || LAH ||62 ||13 ||17 ||30 ||301 ||4 ||2 ||1 ||3 ||16 
|- 
|1996-1997 || Rangers de New York || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||53 ||8 ||9 ||17 ||286 ||9 ||0 ||1 ||1 ||63
|- 
|1997-1998 || Rangers de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Canadiens de Fredericton || LAH ||67 ||6 ||10 ||16 ||333 ||15 ||2 ||0 ||2 ||87
|- 
|1998-1999 || Canadiens de Montréal || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||19 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || IceCats de Worcester || LAH ||70 ||16 ||18 ||34 ||337 ||8 ||3 ||5 ||8 ||30
|- 
|2000-2001 || Wild du Minnesota || LNH ||41 ||3 ||2 ||5 ||117 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Wild du Minnesota || LNH ||43 ||0 ||2 ||2 ||130 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 || Wild du Minnesota || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003||Canadiens de Montréal || LNH ||17 ||0 ||0 ||0 ||43 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||19 ||2 ||4 ||6 ||39 ||11 ||1 ||1 ||2 ||28 
|- 
|2003-2004 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||29 ||2 ||1 ||3 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004||Moose du Manitoba || LAH ||11 ||1 ||0 ||1 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Radio X de Québec || LNAH ||35 ||14 ||18 ||32 ||256 ||12 ||6 ||3 ||9 ||66
|- 
|2005-2006 || Radio X de Québec || LNAH ||40 ||16 ||19 ||35 ||149 ||9 ||4 ||4 ||8 ||40 
|-
|2006-2007 || Poutrelles Delta de Sainte-Marie || LCH-AAA ||26 ||14 ||6 ||20 ||96 ||3 ||1 ||0 ||1 ||10 
|- 
|2006-2007 || Radio X de Québec || LNAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Radio X de Québec || LNAH ||5 ||3 ||3 ||6 ||6 ||11 ||7 ||4 ||11 ||88
|- 
|2008-2009 || Lois Jeans de Pont-Rouge || LNAH ||11 ||6 ||5 ||11 ||29 ||5 ||3 ||1 ||4 ||6 
|-
|2009-2010 || Lois Jeans de Pont-Rouge || LNAH ||9 ||2 ||4 ||6 ||33 ||- ||- ||- ||- ||- 

|115 ||3 ||4 ||7 ||336 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
1993 : remporte la Coupe du président avec les Titan de Laval.
Ligue Nord-Américaine de Hockey
 2004-2005 : gagne de la Coupe Futura avec le Radio X de Québec.
 2008-2009 : gagne de la Coupe Futura avec le Lois Jeans de Pont-Rouge.

Transactions

 Le  : échangé aux Canadiens de Montréal par les Rangers de New York avec un choix de  des Rangers de New York au repêchage de 1999 (échangé plus tard au Coyotes de Phoenix qui sélectionne Érik Leverstrom) en retour de Peter Popovic.
 Le  : signe avec les Blues de Saint-Louis comme agent libre.
 Le  : signe avec les Canadiens de Montréal comme joueur autonome.
 Le  : réclamé par le Wild du Minnesota des Canadiens de Montréal lors du repêchage inter-équipes.
 Le  : échangé aux Canadiens de Montréal par le Wild du Minnesota en retour d'un choix de  au repêchage de 2003 (Grigory Misharin).
 Le  : échangé aux Canucks de Vancouver par les Canadiens de Montréal en retour de René Vydareny.
 Le  : signe avec le Radio X de Québec comme joueur autonome.

Notes et références 

Naissance en mai 1974
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Radio X de Québec
Joueur du Poutrelles Delta de Sainte-Marie
Joueur du Lois Jeans de Pont-Rouge
Joueur du Titan de Laval
Attaquant de hockey sur glace